Chiesa di Santa Gemma – chiesa di Monza
 Chiesa di Santa Gemma Galgani – chiesa di Roman, in zona Casalotti
 Chiesa di Santa Gemma Galgani – chiesa di Roman, nel quartiere Monte Sacro

 Monastero-santuario di Santa Gemma Galgani a Lucca